Iser (o Yser) puede hacer referencia a:

 el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica), instituto terciario oficial de la Argentina dedicado a la formación de locutores;
 Wolfgang Iser (1926 - 2007), teórico alemán de la literatura;
 Iser Har'el (1912 - 2003), primer director del servicio de espionaje exterior israelí, el Mossad;
 Isère, un departamento de Francia, en la región de Ródano-Alpes;
 el Yser, río de Francia y Bélgica.